Ekerydsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ekerydsgölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (3,3 ha)
Ekerydsgölen (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn